Neodakaria är ett släkte av mossdjur. Neodakaria ingår i familjen Bitectiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Neodakaria